Skuhrov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Skuhrov nad Bělou (Skuchrow a.d. Alba), Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou
Skuhrov pod Brdy (Skuchrow), Gemeinde im Okres Beroun
Skuhrov u Havlíčkova Brodu (Skuchrow), Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
Skuhrov u Železného Brodu (Skuchrow), Gemeinde im Okres Jablonec nad Nisou
Skuhrov u České Třebové (Rathsdorf), Ortsteil von Česká Třebová, Okres Ústí nad Orlicí
Skuhrov pod Třemšínem (Skuchrow), Ortsteil von Rožmitál pod Třemšínem, Okres Příbram
Skuhrov u Počepic (Skuchrow), Ortsteil von Počepice, Okres Příbram
Skuhrov (Skuchrow), Ortsteil von Lomnice nad Popelkou, Okres Semily
Skuhrov u Mělníka (Skuchrow), Ortsteil von Velký Borek, Okres Mělník